Ioan Moga se poate referi la:
 Ioan Moga (protopop unit) – preot paroh și protopop din Hălmagiu, legat de Revoluția din 1848;
 Ioan Moga (istoric) – istoric român, profesor la Universitatea din Cluj;
 Ioan Moga (protopop ortodox) – profesor la școala teologică din Sibiu în prima jumătate a secolului XIX și protopop al tractului Sibiu.